Calatrava puede referirse a:

 Calatrava La Vieja, ciudad de fundación árabe que dio nombre al Campo y a la orden de Calatrava. (Carrión de Calatrava. provincia de Ciudad Real. España).
 Calatrava La Nueva, fortaleza de origen cristiano. (Aldea del Rey. provincia de Ciudad Real. España).
 Orden de Calatrava, orden militar española.
 Campo de Calatrava, comarca española de la provincia de Ciudad Real, cuyo centro y cabecera están en Almagro, desde que en el siglo XIII situaran su centro gubernativo los Maestres de la Orden de Calatrava.
Alcolea de Calatrava.
Argamasilla de Calatrava.
Ballesteros de Calatrava.
Bolaños de Calatrava.
Calzada de Calatrava.
Cañada de Calatrava.
Caracuel de Calatrava.
Carrión de Calatrava.
Corral de Calatrava
Granátula de Calatrava.
Los Pozuelos de Calatrava.
Moral de Calatrava.
Pozuelo de Calatrava.
Torralba de Calatrava.
Valenzuela de Calatrava.
Villamayor de Calatrava.
 Santiago de Calatrava, municipio español de la provincia de Jaén.
 Higuera de Calatrava, municipio español de la provincia de Jaén.
 Santiago Calatrava, arquitecto español.
 Los Hermanos Calatrava, dúo cómico español.
 José María Calatrava, Político y jurista español.
 Colegio de Calatrava (Salamanca), único colegio fundado en Salamanca por las órdenes militares que todavía perdura, actual sede de la casa de la iglesia.
Maestrazgo de Calatrava.